М (латиницей)
 M96 — галактика в созвездии Льва.
 M96 — в генетике человека мутация, определяющая Y-ДНК гаплогруппу E
 Robinson Armaments M-96 — американский самозарядный карабин для гражданского рынка.
 Windrunner M96 — американская крупнокалиберная снайперская винтовка,

М (кириллицей)
 М-96 — советская малая подводная лодка серии XII типа М — «Малютка».